Cosmos 1, een ruimtevaartproject dat tot doel heeft een ruimteschip met een zonnezeil in de ruimte te brengen.
 Cosmos (geslacht), plantengeslacht van cosmea (Cosmos bipinnatus) 
 Cosmos atrosanguineus
 Cosmos (motorfiets), een Zwitsers historisch motorfietsmerk
 Kosmos (satelliet), een aantal kunstmanen die door de Sovjet-Unie werden gelanceerd
 Cosmos (simulatietaal), een simulatietaal
 Cosmos: A Personal Voyage (1980), een Amerikaanse wetenschappelijke documentaireserie, gepresenteerd door Carl Sagan
 Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014), het vervolg op Cosmos: A Personal Voyage, gepresenteerd door Neil deGrasse Tyson
 Cosmos (Minnesota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota

Sport:
 SV Cosmos, een Surinaamse voetbalclub
 New York Cosmos (1970–85), een voormalige Amerikaanse voetbalclub
 New York Cosmos (2010), een Amerikaanse voetbalclub
 Canberra Cosmos, een voormalige Australische voetbalclub
 SS Cosmos, een San Marinese voetbalclub

Muziek:
 Cosmos (Letse band), een popgroep
 Cosmos (Japanse band), een avantgarde duo

Film:
 Cosmos (film), een Canadese anthologiefilm uit 1996
 Camping Cosmos, een Belgische komische film uit 1996
 Cosmos: War of the Planets, een Italiaanse sciencefictionfilm uit 1977

Zie ook
 Kosmos (doorverwijspagina)